El Torneig de Marsella 2022, conegut oficialment com a Open 13 Provence 2022, és una competició tennística sobre pista dura dins les sèries 250 de l'ATP. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 20 de febrer del 2022 al Palais des Sports de Marsella, França.

El rus Andrei Rubliov va aconseguir el doblet després de guanyar ambdós títols.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022